|-
| 210801 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210802 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210803 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210804 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210805 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210806 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210807 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210808 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210809 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210810 - || 2001 KS || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210811 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210812 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210813 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210814 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210815 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210816 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210817 - || || 28 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210818 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210819 - || || 18 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210820 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210821 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210822 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210823 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210824 - || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210825 - || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210826 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210827 - || || 19 de juliol de 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 210828 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210829 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210830 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210831 - || || 17 de juliol de 2001 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 210832 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210833 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210834 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210835 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210836 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210837 - || || 13 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210838 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210839 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210840 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210841 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210842 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210843 - || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210844 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210845 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210846 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210847 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210848 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210849 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210850 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210851 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210852 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210853 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210854 - || || 20 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 210855 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210856 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210857 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210858 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210859 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210860 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210861 - || || 12 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 210862 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210863 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210864 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210865 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210866 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210867 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210868 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210869 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210870 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210871 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210872 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210873 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210874 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 210875 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210876 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210877 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210878 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210879 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210880 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210881 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210882 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210883 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210884 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210885 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210886 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210887 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210888 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210889 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210890 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210891 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210892 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210893 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210894 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210895 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210896 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210897 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210898 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210899 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210900 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0